34708 Grasset – asteroide areosecante della fascia principale
Grasset – carattere tipografico ideato da Eugène Grasset nel 1898
Eugène Grasset (1841-1917) – grafico e cartellonista pubblicitario francese
Éditions Grasset & Fasquelle – casa editrice francese fondata nel 1907